Moix  ist der Familienname folgender Personen:

Terenci Moix (1942–2003), spanischer Schriftsteller
Yann Moix (* 1968), französischer Schriftsteller und Regisseur